Магула — греческий топоним. Может означать:

  — село в сообществе .
 Магула (Аттика) — малый город.
  — село в сообществе .

Другое 
  — принятое в греческом языке наименование заселённых ещё в древнейшую эпоху цепи холмов в Фессалии.
 Магула, Герасим Афанасьевич (1873—1923) — русский художник.